Karte (von  „Blatt der Papyrusstaude“) steht für:

 Karte (Kartografie), Darstellung eines räumlichen Gebildes auf einer Fläche
 Karte (Mathematik), stetig umkehrbare Abb. einer offenen Teilmenge einer Mannigfaltigkeit in den ebenen ℝn (oder umgekehrt)
 Karte (Computerspiel), eine kartografische Darstellung der Spielumgebung in Computerspielen
 Karteikarte, Karte aus festem Karton
 Bankkarte, Servicekarte einer Bank

 Zahlungskarte, Plastikkarte zur Abwicklung von bargeldlosen Zahlungen
 Fahrkarte, Fahrausweis
 Postkarte, Poststück
 Ansichtskarte, Postkarte mit Bild
 Speisekarte, Übersicht über das Angebot eines Gastronomiebetriebs
 Spielkarte, Bestandteil eines Kartenspiels
 Visitenkarte, Kärtchen mit Namen und weiteren Daten einer Person

Siehe auch:
 Atlas (Kartografie), Sammlung von Karten (Kartografie)
 Atlas (Mathematik), Menge von Karten, die eine Mannigfaltigkeit ganz überdecken.
 Karten
 Topologische Landkarte, Terminus aus dem mathematischen Teilgebiet der Topologischen Graphentheorie
 Kärtchen
 Kartte
 Card
 Carte
 Karde (Begriffsklärung)

cs:Karta
sl:Karta